«Взрыватель» () — фильм 1998 года, главные роли в котором исполнили Жан-Клод Ван Дамм и Роб Шнайдер. Это второй фильм Цуя Харка, снятый при участии Ван Дамма. Первый фильм вышел годом ранее.

Сюжет 
Гонконг, июнь 1997 года. Маркус Рей (Жан-Клод Ван Дамм) и Томми Хендрикс (Роб Шнайдер) — торговые представители американской фирмы по продаже джинсов, и они наслаждаются жизнью в Гонконге. В то время как Томми деловито готовится к последней демонстрации мод, Маркус изучает товары — часы, драгоценности, которые распространяют его давний друг Эдди Вонг и его гонконгский партнёр. Неожиданно он выясняет, что Томми — тайный агент ЦРУ, как и его помощница Керэн. Встречаясь с их боссом, агентом Гарри Джохэнссоном, Маркус узнаёт о заговоре, в котором замешана русская мафия, которая пытается провезти контрабандой крошечные, но очень взрывчатые «микробомбы» вместе с их партией джинсов. Маркус, Томми, и Керэн намереваются остановить заговор и того, кто за всем этим стоит.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы Цуй Харка
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы США 1998 года
Фильмы TriStar Pictures